Infected ist der Titel:

 eines Albums der deutschen Death-Metal-Band Disbelief, siehe Infected (disbelief-Album)
 eines Albums der schwedischen Power-Metal-Band Hammerfall, siehe Infected (Hammerfall-Album)
 eines Albums der britischen Band The The, siehe Infected (The The-Album)
 einer ehemaligen belgischen Death- und Thrash-Metal-Band, siehe Infected (belgische Band)
 einer ehemaligen brasilianischen Thrash-Metal-Band, siehe Infected (brasilianische Band)
 einer ehemaligen schweizerischen Death- und Thrash-Metal-Band, siehe Infected (schweizerische Band)
 eines kanadischen Horrorfilms aus dem Jahr 2008, siehe Infiziert
 eines US-amerikanischen Horrorfilms aus dem 2012, siehe Infected – Infiziert